ou U-132 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale :
 L'Unterseeboot 132, sous-marin de type  de la Kaiserliche Marine, a été commandé en 1916, mais sa construction était à 90 % à la fin de la Première Guerre et a été démoli en 1919/1920.
 Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire :
 UB-132, un sous-marin de type  lancé en 1918, qui s'est rendu le .
 L'Unterseeboot 132, un sous-marin de type VII.C, qui a été lancé en 1941 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .

Références 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930